Masters 2017 (ang: 2017 Dafabet Masters) – nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy, rozegrany został w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 15−22 stycznia 2017 roku. Jest to 43 edycja tego turnieju.

Nagrody 
Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 90 000 £
Półfinalista: 50 000 £
Ćwierćfinalista: 25 000 £
Runda 1: 12 500 £

Najwyższy break turnieju: 10 000 £

Łączna pula nagród: 600 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 141, 140, 130, 110, 110, 102  Marco Fu
 139, 109, 101  Mark Selby
 132  Stuart Bingham
 127, 117, 116, 115, 107  Joe Perry
 122, 121, 112  Ronnie O’Sullivan
 120  Ding Junhui
 117  Neil Robertson
 112, 102  Judd Trump
 111  John Higgins
 109  Liang Wenbo
 106  Kyren Wilson
 104  Mark Allen

Przypisy

Bibliografia 
 Masters 2017 w serwisie snookerworld.pl

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Masters
2017 w Anglii
Nierankingowe turnieje snookerowe
2017 w sporcie